Футбольная лига Англии 1893/1894 () — 6-й сезон в истории Футбольной лиги. В чемпионате приняло участие 16 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в первый раз в своей истории стала «Астон Вилла». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль».

Первый дивизион

Результаты матчей

Бомбардиры

Второй дивизион

Результаты матчей

Тестовые матчи 
Тестовые матчи проводились в формате плей-офф, в них встречались команды занявшие 14-е, 15-е и 16-е места в Первом дивизионе и 1-е, 2-е, 3-е места во в Втором дивизионе. В случае победы команды из Первого дивизиона она сохраняла своё место в высшем дивизионе. В случае победы команды из Второго дивизиона она рассматривалась в качестве кандидата на вхождение в Первый дивизион.

Из числа победителей два клуба, «Ливерпуль» и «Смол Хит», были избраны в Первый дивизион. Клуб «Престон Норт Энд» сохранил место в Первом дивизионе.

Проигравшие команды, «Дарвен» и «Ньютон Хит», выбыли во Второй дивизион, а «Ноттс Каунти» остался во Втором дивизионе.

Ссылки 
 Футбольная лига 1893/94 на сайте RSSSF.com

1893
Футбол в Англии в сезоне 1893/1894